WTV steht als Abkürzung für:

 Wahnbachtalsperrenverband, versorgt Einwohner in der Bundesstadt Bonn, im Rhein-Sieg-Kreis und im Landkreis Ahrweiler mit Trinkwasser, wobei dies aber auch teilweise durch Grundwasser aus dem unteren Siegbereich geschieht
 Waldshuter Tarifverbund, eine Verkehrskooperation im Baden-Württembergischen Landkreis Waldshut, gegründet 1997, um dort für einen einheitlichen ÖPNV-Tarif zu sorgen
 Windows TV Datei, Dateiformat von Fernsehaufzeichnungen des Windows Media Center von Windows 7

 
WTV